Больша́я Ви́зинга (Большая Визенга, в верхнем течении Визинга) — река в Республике Коми, левый приток реки Сысолы (бассейн Северной Двины).

Длина — 167 км, площадь бассейна — 1970 км².  Питание смешанное, с преобладанием снегового.

Начинается на территории Сысольского района в 10 км к западу от деревни Семушино как Визинга. Совершает плавный изгиб, заходя на территорию Прилузского района, после чего течёт на северо-восток. Принимает многочисленные притоки, крупнейшие из них Буб и Вепрь (оба правые). 

На левом берегу реки расположены посёлки Шугрэм, Визиндор, деревни Горьковская, Митюшсикт; в 10 километрах от впадения Большой Визинги в Сысолу на обоих берегах — большое село Визинга.

Притоки 
(расстояние от устья)
 9 км: Сед
 34 км: Вольдор
 42 км: Воль (Бол)
 56 км: Вепрь
 57 км: Вожъёль
 71 км: река без названия
 74 км: Буб
 81 км: Видзью
 92 км: Серью
 103 км: Лунчугрин
 114 км: Керкашор
 126 км: Лунпонос
 150 км: Серью

Примечания

Литература 
 

Притоки Сысолы
Реки Сысольского района
Реки Прилузского района